Duchess of York bezeichnet:

 Mitglieder des britischen Hochadels, siehe Duke of York
 Duchess of York (Schiff), kanadischer Ozeandampfer